A11, A.11, A-11 ou A/11 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 Aero A.11, un avion de reconnaissance tchèque ;
 Classe A11 ou classe Sjöormen, une classe de sous-marin suédois ;
 Fusée A11, une fusée développée par l'Allemagne nazie ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Marqués de la Ensenada (A-11), un navire ravitailleur de l'armada espagnole.

Histoire 
 A11, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis tenant un sceptre et une crosse.

Informatique 
 Apple A11 Bionic, un système sur une puce.

Médecine 
 Classe ATC A11, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Sport automobile 
 Arrows A11, une Formule 1.

Transports 
Aéronautique
 Antonov A-11, un planeur soviétique.

Automobiles
 Chery A11, un modèle du constructeur chinois Chery.

Autoroutes
Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A11 ou A-11 :
  Autoroute allemande A11 qui relie Berlin à Szczecin (Pologne) ;
  Autoroute belge A11 (E34) qui relie Anvers au port de Zeebruges ;
  Autoroute croate A11 qui relie Zagreb à Sisak ;
  Autoroute cubaine A11 qui relie La Havane-Boyeros à La Havane-Port ;
  Autoroute espagnole A-11 qui relie Soria à la frontière portugaise;
  Autoroute française A11 qui relie Paris à Nantes ;
  Autoroute grecque A11 reliant Chalcis à Schimatári ;
  Autoroute italienne A11 qui relie Florence à Pise;
  Autoroute kazakh A11, qui relie Semeï à Roubtsovsk ;
  Autoroute portugaise A11 qui relie Apúlia et Amarante ;
  Autoroute roumaine A11 qui relie Arad et Oradea (en construction).

Routes
  Route britannique A11 qui relie Central London à Norwich ;
  Route letonne A11 qui relie Liepāja à la frontière lituanienne ;
  Route lituanienne A11 qui relie Šiauliai à Palanga ;
  Route nord-irlandaise A11, périphérique de Belfast.

Voie urbaine
 Voie A/11, une voie parisienne du 11e arrondissement.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres